Студійні альбоми гурту 3 Doors Down. Всі були записані на Universal Records.

Сингли

Примітки 

3 Doors Down
3 Doors Down